Lukovo est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Lukovo, une localité située dans la municipalité de Vrbovec, comitat de Zagreb ;
Lukovo, une localité située dans la municipalité de Senj, comitat de Lika-Senj ;
au Monténégro
Lukovo, un village situé dans la municipalité de Nikšić ;
en Serbie
Lukovo, un village situé dans la municipalité de Boljevac, district de Zaječar ;
Lukovo, un village situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica ;
Lukovo, un village situé dans la municipalité de Raška, district de Raška ;
Lukovo, un village situé dans la municipalité de Svrljig, district de  Nišava ;
Lukovo, un village situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja.